Upchurch ist der Familienname folgender Personen:

 Boyd Bradfield Upchurch, wirklicher Name von John Boyd (Autor) (1919–2013), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Greg Upchurch (* 1971), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Louis Upchurch, wirklicher Name von Lou Diamond Phillips (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Paul Upchurch (* um 1965), britischer Paläontologe
 Phil Upchurch (* 1941), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Rick Upchurch (* 1952), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Upchurch ist der Name folgender Orte:

in England:
 Upchurch (Kent)

in den Vereinigten Staaten:
 Upchurch (Kentucky)
 Upchurch (North Carolina)
 Upchurch (Tennessee)